

Cinema 
 Michael Strogoff – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Michael Strogoff – cortometraggio del 1910 diretto da J. Searle Dawley
 Michael Strogoff – film del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton

Letteratura 
 Michele Strogoff – romanzo di Jules Verne scritto nel 1876 in inglese pubblicato con il titolo Michael Strogoff